Riceville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Riceville (Iowa)
Riceville (Pennsylvania)